Kaysser ist der Familienname folgender Personen:

 Anke Kaysser-Pyzalla (* 1966), deutsche Materialwissenschaftlerin und Maschinenbauerin
 Ferdinand August Kaysser (1808–1873), deutscher Maurermeister und Kommunalpolitiker in der Freien Stadt Frankfurt
 Wolfgang A. Kaysser (* 1950), deutscher Materialwissenschaftler

Siehe auch:
 Kaißer
 Kayßer
 Keyßer
 Keysser
 Kaiser
 Kayser
 Keiser
 Keyser